Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
 241e division légère d'infanterie

Royaume de Saxe 
  d'infanterie